Tua/Nessuno/Io sono il vento è il primo EP di Mina, pubblicato su vinile a 45 giri nel 1959 dalla casa discografica Italdisc.

Il disco 
Come tutti gli EP pubblicati dall'artista è stato inserito nella discografia ufficiale tra gli album. Analogamente, questi brani sono stati raccolti, insieme a tutti quelli degli altri singoli fino al 1964, nell'antologia del 2010 Ritratto: I singoli Vol. 1.

Sull'immagine di copertina la dicitura Sanremo 1959 dovrebbe rappresentare il titolo dell'EP, ma, a causa della genericità dello stesso, è stato scelto (anche per tutti gli EP in discografia) di costruire il nome utilizzando tutti i titoli dei brani nella loro sequenza di presentazione sul disco e non con il solo titolo del primo brano del lato A (in questo caso Tua), anche per evitare confusioni con i singoli in cui ricorrono le stesse canzoni (ad esempio Tua/Nessuno) oppure con le versioni di EP simili appartenenti alle discografie della cantante all'estero.

I brani 
Nelle didascalie del sito i nomi dei 3 brani presenti sui lati A e B sono invertiti, sulla copertina ufficiale sono invece riportati nell'ordine corretto. Quest'ultima NON menziona 
la quarta traccia dell'EP, seconda del lato B, che tuttavia risulta essere presente e diversa nelle edizioni pubblicate per i mercati stranieri.

 Per tutta la vita
Canzone, presentata da Wilma De Angelis e Jula de Palma al Festival di Sanremo 1959, NON approdata in finale.
Mai incisa o cantata da Mina, e per questo motivo assente nella discografia ufficiale, è interpretata sul disco da A. (Alberto?) Franzosi.

 Tu senza di me
Brano NON presentato da Mina al Festival di Sanremo 1959, è il lato B del singolo Io sono il vento.
Sostituisce Per tutta la vita nelle edizioni stampate fuori dall'Italia, per esempio nella discografia francese sugli EP intitolati Festival De San Remo 1959 (Festival IT 1007 S e IT 45-1007 S).

Tracce 
Lato A

Lato B

Festival IT 1007 S e IT 45-1007 S

Formazione 
(tranne Per tutta la vita)
 Mina - voce
 I Solitari
Fausto Coelli - batteria
Lino Pavesi - sax
Lamberto "Memo" Fieschi - piano
Ermanno Scolari - contrabbasso
Enrico Grossi - chitarra

Note

Collegamenti esterni